Kreuzwurz ist ein Trivialname oder Namensbestandteil verschiedener Pflanzen:

 Benediktenkraut
 Gewöhnliches Greiskraut
 Schwalbenwurz-Enzian